Deutschmeister steht für:

 Teutschmeister zu Fuß, siehe k.u.k. Infanterieregiment „Hoch- und Deutschmeister“ Nr. 4
 Deutschmeister (Deutscher Orden), ein Amt im Deutschen Orden
 Deutschmeister-Denkmal, Baudenkmal in Wien (1906)
 Deutschmeisterplatz, Platz in Wien (1876)
 Deutschmeister-Regimentsmarsch, österreichischer Militärmarsch (1893)
 Die Deutschmeister, österreichischer Spielfilm (1955)
 Henri Deutschmeister (1902–1969), französischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Original Hoch- und Deutschmeister